Haslengraben ist ein Gewässername:

 Haslengraben (Brühlgraben), rechter Zufluss des Brühlgrabens (zum Mühlebach, zum Saubach, zur Radolfzeller Aach) nahe Welschingen, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Haslengraben (Krummbach), linker Zufluss der Krummbach oder Krumbach (zur Ablach) nahe Gallmannsweil, Gemeinde Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Haslengraben (Sauriedgraben), linker Teilungslauf des Sauriedgrabens (linker Oberlauf des Böhringer Mühlbachs, zum Mühlbach, zum Bodensee) bei Haldenstetten, Stadtteil Böhringen, Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haselgraben
 Hasengraben